Le tournoi de Stockholm est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie 250 Series, se dispute du 19 au .

Tomáš Berdych remporte le simple messieurs. En finale, il bat Jack Sock, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicholas Monroe et Jack Sock.

Faits marquants 
 Jarkko Nieminen dispute le dernier tournoi de sa carrière. Il affronte au premier tour Nicolás Almagro et s'incline malgré deux balles de match en sa faveur.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2015
Stockholm
Sport en Suède en 2015
Tennis en octobre 2015